Кошаркашки турнир за жене на Летњим олимпијским играма 2020. у Токију је 12. по реду олимпијски турнир у овом спорту. Такмичење се одржава у периоду између 26. јула и 8. августа, а све утакмице се играју у Арени Саитама супер.

Титулу брани селекција САД.

Такмичење је требало бити одржано у 2020, али је одложено 24. марта 2020. године од стране организатора због избијања пандемије ковида 19.

Женске квалификације 

</onlyinclude>

Систем такмичења 
Учествоваће укупно 12 репрезентација, подељених у три групе са по 4 екипа. По две најбоље пласиране репрезентације из сваке групе наставиће такмичење у четвртфиналу, прави се поредак трећепласираних репрезентација и две боље пласиране иду у четвртфинале, а једна трећепласирана репрезентација ће бити елиминисана као и све четвртопласиране репрезентације.

Распоред такмичења 
Легенда:

Жреб 
Жреб је одржан 2. фебруара 2021. у Мијесу, Швајцарска:

Шешири

Прелиминарна рунда

Група А

Група Б

Група Ц 

Д - домаћин турнира

Поредак трећепласираних репрезентација 

 Први меч ће бити одигран 27. јула 2021.
 Правила при класификовању на табели: 1. Освојени бодови, 2. Међусобни скор, 3. Међусобна разлика, 4. Међусобни број датих кошева.

Елиминациона фаза

Жреб

Четвртфинале

Полуфинале

Меч за треће место

Финале

Коначне позиције

Види још 
 Кошарка за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2021.

Референце

Спољашње везе 

 FIBA

Кошарка на ЛОИ 2021.